Ghiacciaio Clarke – ghiacciaio antartico nella Terra di Graham
 Ghiacciaio Clarke – ghiacciaio antartico nella Terra di Marie Byrd
 Ghiacciaio Clarke – ghiacciaio antartico nella Terra della Regina Vittoria